— це персонаж японської вебманґи One-Punch Man.

Бенг (バ ン グ, Bangu) також відомий як Срібне Ікло (シ ル バ ー フ ァ ン グ, Shirubā Fangu) — герой класу S, ранг 3. член Асоціації героїв, живе в Місті Z. Бенг володіє додзьо, що передається з покоління в покоління і використовує бойовий стиль «Кулак гірського потоку, що дробить Камені». Також у нього є старший брат.

Зовнішність 
Бенг — літній чоловік зі світло-блакитними очима з білим колючими волоссям, густими бровами і густими вусами і має злегка засмаглу шкіру. Він носить чорну сорочку з довгими рукавами, світлі брюки і взуття для занять кунг-фу. Незважаючи на свій вік і зовнішній вигляд, у нього дуже мускулисте тіло з численними шрамами

Характер 
Бенг — серйозна людина: він діє спокійно і навіть здається, що він абсолютно не боїться падаючого метеора драконівського рівня. На відміну від більшості інших героїв, Бенг воліє, щоб його називали справжнім ім'ям.

Бенг також добре знайомий з геройською етикою: він називає інших героїв S-класу безсердечними, оскільки замість того, щоб допомогти, вони, забувши про катастрофу в Z-Сіті, вирушили по своїх справах. Також він був свідком звинувачень на адресу Сайтама: городяни звинуватили героя в нанесеному місту збитки останками метеора, який він же і ліквідував. Бенг спостерігав з відстані, співчуваючи, але не втручаючись, зазначивши, що героям, як правило, доводиться мати справу з критикою за свої дії і нести відповідальність за них. Пізніше, коли між Чаранко і Сайтамою відбувається конфлікт, Чаранко вказує на майстерність і велич свого вчителя, Бенг розлючено каже своєму учневі не бентежити його, прямо заявивши, що Сайтама у багато разів сильніше, ніж він.

Здібності 
Будучи на третьому місці в S-класі, Бенг дуже впливовий. Він також дуже досвідчений вчитель бойових мистецтв, який викладає додзьо «Кулак Гірського Потоку, що дроблять камені».

Фізичні Здібності 
Величезна Сила: Незважаючи на свій похилий вік, Бенг володіє неймовірною фізичною силою, далеко за межами звичайної людини. В арці «Метеорит» Бенг зміг зруйнувати осколки метеорита голими руками.

 Величезна Швидкість - Він показав вражаючу швидкість, не тільки тікаючи від падаючого космічного корабля, але і здатністю обігнати нинішніх героїв S-класу, таких як Атомний Самурай, Сталева Біта і Гомо-Гомо Зек.

 Надлюдська міцність - Бенг був показаний настільки міцним, що зміг витримати прямий удар Мелзалгалда без видимих поранень; схожий удар коштував лівої руки герою А-класу, Іайяну.

 Розширені почуття і рефлекси - Почуття Бенга також перевершують людські. Він був здатний слідувати рухам надзвичайно швидких опонентів, і схоже, що зміг виробити шосте чуття; він може відчути чуже присутність без використання п'яти стандартних органів почуттів.

Стиль бою 

 Кулак Гірського Потоку, що Дробить Камені (流水 岩 砕 拳, Ryūsui Gansai-ken) Особливе бойове мистецтво Бенга (що активно демонструвалося в арці з падінням метеорита). Техніка, що дозволяє створювати навколо себе обмежену область, де знищується будь-що, що потрапило в неї. Бенг же довів її до рівня, на якому здатний відхиляти і перенаправляти з її допомогою атаки жахливою сили. Намагаючись описати цей стиль, Чаранко сказав про вчителя наступне: «Спочатку він водить противника за ніс, рухаючись немов тихий потік, щоб в результаті розтрощити ударом такої сили, що здатний дробити камені, немов бурхлива річка».

Основні битви 
Бенг проти Гаро — Перемога
Бенг проти Багатоніжки Старійшини — Поразка

Цікаві факти 
 Сейю Бенга в аніме належить Кадзухиро Ямадзі, відомому за озвучку Сайги Джоджі, Кея Карасумой, Бармаглота та інших.

Відмінності між аніме і мангою 
 Бенг не використовує свою техніку «Кулак Гірського Потоку, що дроблять Камені», щоб відхилити уламки від метеора, щоб захистити генос, замість цього він хапає його і зістрибує з будівлі, перш ніж воно зруйнується.

Посилання 
 ワンパンマン  
 Офіційний сайт Onepunchman  
 aniDB 
 Fandom Onepunchman  
 Манга Ванпачмен  

Чоловічі персонажі аніме та манґи
One-Punch Man